Eric Van Rompuy (1949), een Belgisch politicus voor CD&V
 Herman Van Rompuy (1947), Belgische politicus, voormalig premier en voorzitter van de Europese Raad
 Jacobus Van Rompuy (1832-1911), een Belgisch politicus en burgemeester
 Karel Van Rompuy (1929-2013), een Belgisch bankier
 Peter Van Rompuy (1980), een Belgisch politicus voor CD&V
 Tine Van Rompuy (1955), een Belgisch syndicaliste en politica voor de PVDA
 Van Rompuy (familie), een Belgische financiersfamilie

Zie ook
Van Rompaey
regering-Van Rompuy, Belgische federale regering van 30-12-2008 tot 25-11-2009, o.l.v. Herman Van Rompuy